Crepipatella är ett släkte av snäckor. Crepipatella ingår i familjen toffelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Toffelsnäckor
Crepipatella